Вальтер Демель (; ) — немецкий лыжник, призёр чемпионата мира, участник четырёх Олимпийских игр.

Карьера 
На Олимпийских играх 1964 года в Иннсбруке занял 22-е место в гонке на 15 км, 10-е место в гонке на 30 км и 7-е место в эстафете.

На Олимпийских играх 1968 года в Гренобле стал 12-м в гонке на 15 км, 9-м в гонке на 30 км, 9-м в гонке на 50 км и 8-м в эстафете.

На Олимпийских играх 1972 года в Саппоро был знаменосцем сборной ФРГ и показал следующие результаты: гонка на 15 км - 7-е место, гонка на 30 км - 5-е место, гонка на 50 км - 5-е место и эстафета - 7-е место.

На Олимпийских играх 1976 года в Иннсбруке вновь был знаменосцем сборной ФРГ, кроме того был самым возрастным лыжником Олимпиады и занял 40-е место в гонке на 30 км, 29-е место в гонке на 50 км и 9-е место в эстафете.

За свою карьеру принимал участие в пяти чемпионатах мира, на чемпионате мира 1966 года в Высоких Татрах завоевал бронзовую медаль в гонке на 30 км.

Ссылки 
 
 

Лыжники Германии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года